Bernhard Pulver (né en 1965), personnalité politique suisse ;
 Édith Pulver (1906-1944?), résistante française ;
 Hans Pulver (1902-1977), footballeur puis entraîneur suisse ;
 Jacques Pulver (1914-1994) en Israël, une des personnalités historiques des Éclaireurs Israélites de France (EIF) (qui deviendra Éclaireuses éclaireurs israélites de France) (EEIF), membre de la Résistance. Il est le frère d'Édith Pulver, morte  à Auschwitz, résistante juive française, membre des (EIF), secrétaire de Marc Haguenau ; 
 Jens Pulver (né en 1974), pratiquant américain de combat libre ;
 Lara Pulver (née en 1980), actrice britannique ;
 Lev Pulver (1883-1970), musicien russe ;
 Liselotte Pulver (née en 1929), actrice suisse ;
 Max Pulver (1889-1952), écrivain suisse.

Voir aussi

 Ensign Pulver, un film américain sorti en 1964.
Patronyme juif